, née en 1937, philologue française, spécialiste de la poésie espagnole
 , née en 1975, journaliste autrichienne